Rząd Vilsona Ahmeti – rząd Albanii od 18 grudnia 1991 do 13 kwietnia 1992.

Skład rządu

Bibliografia

Polityka Albanii